Norrbyn kan syfta på:

Norrbyn, Bollnäs kommun – en småort i Bollnäs kommun i Gävleborgs län
Norrbyn, Umeå kommun – en by i Hörnefors socken i Umeå kommun
Norrbyn, Örnsköldsviks kommun - en by på norra Ulvön

Se även
Sörbyn